Sveriges herrlandskamper i fotboll 2021 utgjordes framförallt av Europamästerskapet i fotboll 2020, som spelades 2021 istället för 2020 på grund av Covid-19-pandemin i Europa. Sverige spelade dessutom ett stort antal VM-kvalmatcher, samt ett antal vänskapsmatcher.

Matcher

Noter

Referenser

Externa länkar 
 Sveriges landskamper på Svenska Fotbollförbundets webbplats

Fotbollsåret 2021
2021